ТЭ33А (тепловоз с электрической передачей, мощностью дизеля не менее 3300 кВт, асинхронными тяговыми двигателями) — грузовой тепловоз с асинхронным тяговым приводом, выпускаемый локомотивостроительным заводом АО "Локомотив кұрастыру зауыты" в Астане по лицензии компании General Electric Transportation на основе модели . В 2018 году локомотивы модели ТЭ33АС с номерами с 2001 по 2030 были построены в городе Эри (США) для Украины.

История 
3 июля 2009 года в Астане был открыт завод, являющийся 50% дочерним предприятием национального перевозчика Казахстана АО "НК "Казакстан Темир Жолы". Производимый заводом тепловоз получил название ТЭ33А.  

В течение 2009—2015 годов изготовлено более 289 локомотивов.  59 тепловозов поступило в депо Алматы Алма-атинского отделения Казахстанских железных дорог, где ими были полностью заменены грузовые тепловозы 2ТЭ10М. Также ТЭ33А поступили на отделения дорог Западного Казахстана, ведется обновление этими тепловозами парка Восточной части Республики. Ведётся работа по поставке тепловозов на экспорт. По данным на 2021 год 30 тепловозов были отправлены на Украину, 12 - в Молдавию,  10 - в Азербайджан, 6 - в Кыргызстан, 4 - в Таджикистан, 2 - в Монголию, где тепловоз получил обозначение MR, и 1 - в Туркменистан. 

В 2013 году украинское предприятие "Ивано-Франковскцемент" приобрело один тепловоз ТЭ33А.  Директор ЧАО "Ивано-Франковскцемент" Богдан Скрипюк рассказал, почему компания решила купить локомотив именно в Казахстане:В связи с увеличением объёмов производства, у нас возникла потребность в приобретении нового локомотива. Вначале мы позвонили на Луганский завод, но нам там как-то недружелюбно ответили. В общем, мы были заинтересованы, а они нет. Мы продолжили поиски. Мы узнали о производстве американских локомотивов в Казахстане. Позвонили в Казахстан, через 15 минут General Electric выслали нам документацию с техническими характеристиками локомотива. Затем мы поехали в Казахстан. Наша делегация пробыла там неделю. Мы смотрели производство, изучали локомотив в действии. Домой мы вернулись с контрактом. Это было в конце мая 2013 года, а уже в конце сентября локомотив, разрисованный в наши цвета, был у нас.  "Ивано-Франковскцемент" предложил АО «Укрзалізниця» провести испытания нового локомотива. Тогда их предложение не нашло отклика. Но 28 сентября 2016 года тепловоз ТЭ33А всё же был представлен в Киеве.

Общие сведения 
Тепловоз ТЭ33А был спроектирован для эксплуатации на железных дорогах колеи 1520 мм. Он представляет собой односекционный шестиосный локомотив. Дизельный двигатель оснащён микропроцессорной системой управления с электронным впрыском топлива и бортовой системой диагностики. Конструкционная скорость — 120 км/час. Позиционируется как основная замена двухсекционного тепловоза 2ТЭ10. По сравнению с последним на ТЭ33А вредные выбросы в атмосферу были снижены более чем на 40%, расход топлива и масел — на 17%.

На тепловозе используется электрическая передача переменного тока с асинхронными тяговыми двигателями, применение которых позволяет потенциально повысить осевую мощность примерно в 1,5 раза по сравнению с коллекторными двигателями. Используется одноступенчатое рессорное подвешивание и челюстные тележки.

С 2018 года тепловозы ТЭ33АС, произведенные в США компанией General Electric, поставляются на Украину.

С 2020 года тепловозы ТЭ33АС, произведенные в Казахстане компанией АО "Локомотив құрастыру зауыты", поставляются в Молдову.

Модификации 

 ТЭ33АС (сертифицированный) — модификация, соответствующая сертификату ВНИИЖТ.
 ТЭП33А (пассажирский) — модификация для пассажирских перевозок.

Происшествия 

 25 августа 2020 года тепловоз ТЭ33А-0134 столкнулся с вагонами в ВКО. После происшествия тепловоз сгорел.

Галерея

Примечания

Ссылки

Фотогалереи и базы приписки 
 ,  и 
  
 ,  и

См. также 

 ТЭП70

Грузовые тепловозы
американские тепловозцы в украине
техническиехарактеристиеи
Тепловозы с электропередачей